Sperchonopsis är ett släkte av kvalster. Sperchonopsis ingår i familjen Sperchonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sperchonopsis